Henry Percy – jeden z dowódców rebelii przeciwko Henrykowi IV, znany także jako Harry Hotspur
 Henry Percy (1785–1825) – brytyjski parlamentarzysta
 Henry Percy (1817–1877) – brytyjski parlamentarzysta i generał
 Henry Percy, 1. hrabia Northumberland
 Henry Percy, 2. hrabia Northumberland
 Henry Percy, 3. hrabia Northumberland
 Henry Percy, 4. hrabia Northumberland
 Henry Percy, 6. hrabia Northumberland
 Henry Percy, 8. hrabia Northumberland
 Henry Percy, 9. hrabia Northumberland
 Henry Percy, 7. książę Northumberland
 Henry Percy, 9. książę Northumberland
 Henry Percy, 11. książę Northumberland